Кипчаки может означать:
 Кипчаки — альтернативное название половцев.
 Кыпшак — народ в составе Среднего жуза казахов.
 Кыпсак — башкирский народ.
 Кыпчак (киргизы) —  киргизский народ.
 Кыпчак (каракалпаки) — каракалпакский народ.
 Кыпчак (алтайцы) — алтайский народ.
 Кипчаки Ферганы — ныне живущий тюркский народ, обитавший в Ферганской долине и прилегающих территориях Средней Азии до 1930-х годов.
 Носители языков кипчакской группы тюркских языков.

См. также 
 Дешт-и-Кипчак